Алексе́й Петро́вич Ля́рский (26 августа 1923, Москва — 8 февраля 1943, Новгородская область) — советский актёр, исполнитель роли Алёши Пешкова.

Краткая биография 
Родился в Москве. Воспитывался в семье родной тёти — Акулины Лукьяновны Лярской, у которой уже было двое родных детей — Клавдия и Василий. Проживали на ул. М. Переславская, д. 12/2, кв. 2. Жена — Ванда Францевна Гаврилова. Единственный сын — Арнольд (род. 26.11.1941).

В 1938 году был отобран на главную роль в первых двух фильмах по трилогии Максима Горького. Эта роль стала его единственной работой в кино. По окончании съёмок первой серии ему подарили фотоаппарат «Фотокор», а после завершения второй серии наградили медалью «За трудовое отличие».

В апреле 1939 года Алексей отдыхал в «Артеке».

С началом войны ушёл на фронт. После короткого периода учёбы стал наводчиком орудия и был направлен на Северо-Западный фронт в район Лычково — Любница. В составе 365-го ОПАБ (отдельного пулемётно-артиллерийского батальона) воевал на демянской земле и погиб 8 февраля 1943 года.

Похоронен в деревне Кипино Демянского района Новгородской области. Учащиеся Кипинской школы создали в ней уголок памяти А. Лярского.

Сбором материалов об Алексее Лярском занимался журналист Н. П. Добротворский. В 1976 году с его помощью Кипинской школе было присвоено звание «Кипинская школа имени Алексея Лярского». Ныне Кипинской школы нет, она слилась с другой, более крупной школой. Памятник 800 бойцам, погибшим у Кипино, ещё стоит. Там покоится и Алексей Лярский.

Награды 
 медаль «За трудовое отличие» (01.02.1939)

Актёрские работы 
 «Детство Горького» (1938) — Алёша Пешков
 «В людях» (1939) — Алёша Пешков

Воспоминания современников 
 Марк Донской, кинорежиссёр:

 Варвара Массалитинова, актриса:

 «Литературная газета», 15 июля 1938 года.:

Примечания

Ссылки 
 Данные об актёре на сайте video.ru
 Данные об актёре на сайте kinox.ru
 Статья в газете «Новгородские ведомости», 26 июля 2003
 Статья Н. Добротворского в журнале «Костёр», № 1, 1975, с. 1—5

Дети-актёры СССР
Артиллеристы Великой Отечественной войны
Погибшие в боях Великой Отечественной войны